Елеонора Гонзага од Мантове или Елеонора Тосканска (, ) је била мантовска принцеза, из династије Гонзага и трећа супруга Фердинанда III. 

Рођена је 18. новембра 1630, у Мантови а умрла 16. децембра 1686, у Бечу. Била је ћерка Карла и Марије Гонзаге. За Фердинанда III, се удала у априлу 1651. Он је од ње био старији више од 20 година а такође је имао и шесторо деце. Његова прва супруга Марија је умрла вероватно због последица тровања а друга супруга му је умрла у седамнаестој години, кратко након порођаја. Фердинанд и Елеонора су имали три ћерке и сина, а само две ћерке пунолетност. У септембру 1656. је у Прагу била крунисана за краљицу.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1630.
Умрли 1686.
Династија Гонзага